Desa Mekarjati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarjati (administrativ by i Indonesien, lat -6,45, long 107,96), Jawa Barat, 
 Desa Mekarjati (administrativ by i Indonesien, Kabupaten Karawang), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar